Le mot grog peut avoir différentes significations selon le contexte :

Nom commun 
 grog, boisson chaude faite de rhum mélangé à de l’eau chaude qu'il ne faut pas confondre avec le grogue, une eau-de-vie du Cap-Vert.

Culture 
 Grog, film italien de Francesco Laudadio sorti en 1982 ;
 Grog, groupe de brutal death metal portugais ;
 Grog, super-vilain appartenant à l'Univers Marvel.

Acronymes 
GROG est un sigle qui désigne plusieurs entités :
 Groupe régional d'observation de la grippe (GROG), organisme de surveillance sanitaire créé dans les années 1980.
 Guide du rôliste galactique (GRoG), site web français contenant une base de données de jeux de rôle.